Sharon Tan Paey Fern (; * 15. Juli 1974 in Singapur) ist eine ehemalige singapurische Tischtennisspielerin. 2007 wurde sie Vize-Asienmeisterin mit der Mannschaft.

Übersicht 
Tan ist Abwehrspielerin und wurde vom ehemaligen Tischtennis-Nationaltrainer Foo Soo Peng entdeckt, als sie im Alter von 9 Jahren mit ihrem Bruder und einigen Freunden gelegentlich Tischtennis spielte. 1993 begann sie ihre Profi-Karriere. Insgesamt nahm sie achtmal an Weltmeisterschaften teil, wobei sie mit der Mannschaft zweimal ins Viertelfinale kam. Bei Asienmeisterschaften wurde sie 2007 Vize-Asienmeisterin mit dem Team, bei Asienspielen errang sie 2002 Bronze und 2006 Silber. Am erfolgreichsten schnitt Tan bei Commonwealth Games sowie Südostasienspielen ab, da sie dort jeweils zwölf Medaillen holte. Auf der Pro Tour verbuchte sie einige Erfolge im Doppel. So konnte sie bei den Korea Open 2005 Gold im Doppel mit Zhang Xueling gewinnen. In diesem Jahr qualifizierte sich die Singapurerin zudem für die Pro Tour Grand Finals, wo im Doppel das Viertelfinale erreicht wurde. Anfang 2006 erreichte sie mit Platz 67 ihre persönliche Bestmarke in der ITTF-Weltrangliste.

Ende 2008 beendete sie ihre Karriere. Am 10. Januar 2018 wurde Fern zum Chef de Mission der ersten Winterolympiamannschaft Singapurs ernannt.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Singapur)
Olympiateilnehmer (Singapur)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer an den Asienspielen (Singapur)
Teilnehmer an den Commonwealth Games (Singapur)
Sieger bei den Commonwealth Games (Tischtennis)
Teilnehmer an den Südostasienspielen (Singapur)
Südostasienspielesieger (Tischtennis)
Singapurer
Geboren 1974
Frau